Xylodromus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Oswald Heer 1839. Xylodromus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Xylodromus